Boa puede referirse a:

 Boidae, una familia de serpientes.
 Boa (género), un género de serpientes de la familia Boidae.
 Boa (España), una parroquia del municipio de Noya, en la comunidad autónoma de Galicia (España).
 La boa (prenda), una prenda de vestir femenina.
 La isla Boa, en Irlanda del Norte.
 Boa Música, una discográfica española.

Asimismo, como sigla, puede hacer referencia a:

 El Boletín Oficial de Aragón, el diario oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 La Asociación Olímpica Británica (por sus siglas en inglés, de British Olympic Association).
 La British Orthopedic Association (la Asociación Ortopédica Británica).

Además, puede referirse a:

 BoA, una cantante surcoreana.
 Bôa, banda británica de rock alternativo.
 Boliviana de Aviación, una aerolínea boliviana.

Enlaces externos